François Merklen, chimiste français
 Pierre-Charles-Louis Merklen, médecin français
 Prosper Merklen, médecin français
 Léon Merklen, religieux, corédacteur de La Croix 1927-1939 

Homonymie de patronyme